Василина Сергій Олександрович  — український державний діяч, керівник Чернігівської обласної прокуратури.

Життєпис 

Народився у м. Харцизьк Донецької області. Тато — Василина Олександр Сергійович, мати — Василина Ірина Вікторівна.

Освіта 

У 2003 році закінчив Інститут підготовки кадрів органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство».

Кар'єра 

Після закінчення Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Сергій Василина почав роботу слідчим прокуратури Харцизька Донецької області у червні 2003 року. У квітні 2004 року обійняв посаду помічника прокурора м. Харцизьк Донецької області.

З липня 2007 року до червня 2010 працював прокурором, старшим прокурором, заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Донецької області.

З червня 2010 року до січня 2013 працював заступником прокурора Совєтського району м. Макіївка Донецької області.

З січня 2013 року до жовтня 2015 року працює на різних посадах в прокуратурі Кіровоградської області: начальник управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, старший прокурор відділу організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді прокуратури Кіровоградської області.

З січня 2016 року до березня 2017 — на державній службі в Запорізькій області, де обіймав спочатку посади помічника голови Запорізької обласної державної адміністрації, а потім — начальника відділу взаємодії з правоохоронним органами, оборонної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату Запорізької обласної державної адміністрації

Повернувся до роботи в прокуратурі в березні 2017 на посаді прокурора відділу процесуального керівництва  у кримінальних провадженнях управління з розслідування  кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області.

З липня 2017 до вересня 2020 року — заступник начальника управління підтримання державного обвинувачення в суді та нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях-начальника відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру, заступника начальника та начальнику управління нагляду у кримінальному провадженні.

28 грудня 2019 року — начальник другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях територіального управління Державного бюро розслідувань у Мелітополі прокуратури Запорізької області.

Призначений на посаду керівника Чернігівської обласної прокуратури 11 вересня 2020 року у рамках реформи прокуратури рішенням кваліфікаційної комісії після атестації.

Діяльність 

На чолі Відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання і виявлення корупції апарату Запорізької облдержадміністрації створив дорадчі органи при місцевих державних адміністраціях, до складу яких входили представники правоохоронних органів.

На посаді начальника відділу взаємодії з правоохоронним органами, оборонної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату Запорізької обласної державної адміністрації координував здійснення шефської допомоги військовим. Станом на червень 2016 року за неповні 4 місяці було надано шефської допомоги на 4 млн 251 тисячу грн. 1 млн грн було спрямовано на допомогу військовим підрозділам, що дислокувалися на території області.

Забезпечував нагляд за виконанням завдань за комплектування бойових частин Збройних сил України.

Очоливши Чернігівську обласну прокуратуру, повернув практику регулярних прес-конференцій. Під час звітування про 100 днів роботи повідомив про плани зробити прокуратуру більш відкритою.

Після вторгнення військ Російської Федерації на територію Чернігівської області, прокуратура займається процесуальним керівництвом у кримінальних провадження щодо розслідування злочинів, вчинених військовими РФ. Зареєстровано більше 1300 таких злочинів.

У 2022 році виконано рішень суду в сфері захисту інтересів держави на суму 1,38 млрд грн, що на 60% більше, ніж позаминулого року.

Сім'я 

 Дружина — Ольга Володимирівна (1981 р.н.), закінчила Слов'янський педагогічний університет (нині Донбаський державний педагогічний університет), за фахом — вчителька української мови. Подружжя виховує двох доньок (2005 і 2011 р.н.).

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт Чернігівської обласної прокуратури

Уродженці Харцизька
Українські державні діячі
Українські прокурори